Fernando Fernández de Córdova Valcárcel (1809-1883), militar espanyol.
 Fernando Fernández Sánchez (1940-2010), dibuixant de còmics, pintor i il·lustrador català.
 Fernando Fernández Martín (1943-), polític espanyol, expresident de Canàries.